Elżbieta Suchocka-Roguska (ur. 1948) – ekonomistka
 Grażyna Suchocka (ur. 1954) – aktorka
 Hanna Suchocka (ur. 1946) – ambasador RP
 Jerzy Suchocki (????) – keyboardzista
 Tadeusz Suchocki (ur. 1927) – kompozytor